Токбаев — тюркоязычная фамилия; имеет женскую форму Токбаева.

Известные носители 
 Токбаев, Аслан Асылбекович (род. 1986) – казахстанский лыжник и ориентировщик на лыжах, мастер спорта Республики Казахстан международного класса.
 Токбаев, Кулганат (1926—?) — плавильщик Актюбинского завода ферросплавов имени 50-летия Октябрьской революции, Герой Социалистического Труда, Заслуженный металлург Казахской ССР.